Сен-Грегуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Грегуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн